Gaetano Donizetti, een Italiaanse operacomponist (1797-1848)
Giuseppe Donizetti Pasha, zijn broer, instructeur-generaal voor de Keizerlijke Ottomaanse Muziek (1788-1865)